Brewster's Millions ist der Originaltitel folgender US-amerikanischer Filmproduktionen:

 Hilfe, ich bin Millionär aus dem Jahr 1945
 Zum Teufel mit den Kohlen aus dem Jahr 1985